Тони може да се отнася за:

 Тони, български игрален филм от 1991 г.;
 Награда Тони () за постижения в театъра.
 Лука Тони, италиански футболист